

Дани сећања 

1200-е пне.